Ома́р:

 Омары () — семейство морских десятиногих ракообразных.
 Туманность Омар — туманность NGC 6357 в созвездии Скорпиона.

В популярной культуре
 «Омар» — тип киборгов, придуманный писателем Брюсом Стерлингом.
 «Омар» — кинофильм палестинского режиссёра Хани Абу-Ассада (2013).

Имя
Арабское имя, вариант имени Умар — «процветающий». Известные носители:
 Омар Хайям — персидский поэт, математик, астроном, философ.
 Омар аль-Башир — президент Судана.
 Умар-мирза — внук Тамерлана.
 Мухаммед Омар — афганский эмир.

Фамилия
 Омар, Болат Танзилулы (род. 1947) — казахстанский режиссёр.
 Омар, Жаксылык Мукашулы (род. 1980) — казахстанский государственный деятель, аким Усть-Каменогорска (с 2018 года).
 Омар, Ильхан (род. 1981) — американский политик.
 Омар, Канат (род. 1971) — казахский поэт.
 Омар, Луис (род. 1957) — испанский актёр.
 Омар, Самия Юсуф (1991—2012) — сомалийская легкоатлетка.

Топонимы
 Омар — аул в Исилькульском районе Омской области.

См. также 
 Омары — село в Мамадышском районе Татарстана.
  (значения)
  (значения)